Longinus o Sant Longí, soldat romà que segons la tradició va clavar la llança a Jesucrist
 Longinus (governador), governador romà de Britània entre el 158 i el 161
 Emili Longí, soldat romà que va matar Dil·li Vòcula 
 Corneli Longí, poeta en grec 
 Dionís Cassi Longí, filòsof grec
 Pompeu Longí, militar romà del segle I
 Cassi Longí, família plebea romana
 Quint Cassi Longí, diversos personatges
 Luci Cassi Longí, diversos personatges
 Gai Cassi Longí, diversos personatges
 Luci Cassi Longí, diversos personatges